Rogulje (Dvor)
 Rogulje (Pakrac)